Анненковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Анненковское сельское поселение — входит в Ромодановский район

Ульяновская область 
 Анненковское сельское поселение — входит в Майнский район
 Анненковское сельское поселение — входит в Цильнинский район